

Geografia 
 Diamond Head – cratere vulcanico delle Hawaii
 Diamondhead – centro abitato e un census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Mississippi

Musica 
 Diamond Head – gruppo musicale britannico
 Diamond Head – gruppo musicale pop rock giapponese
 Diamond Head – album di Phil Manzanera del 1975
 Diamondhead – album di David "Fathead" Newman del 2008
 Diamond Head – album dei Diamond Head del 2016
 Diamond Head – singolo dei The Ventures del 1964

Varie 
 Il dominatore (Diamond Head) – film del 1962 diretto da Guy Green
 USS Diamond Head (AE-19) – nave della marina militare statunitense